Chondracanthus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Delaroche 1811. Chondracanthus ingår i familjen Chondracanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Chondracanthus